Staatszug steht für:

 Staatszug (DDR), von der Partei- und Staatsspitze der DDR genutzter Zug
 Staatszug (Italien), Hofzug der italienischen Könige

Siehe auch:
 Staatszüge der Französischen Republik